Pegam ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Pegam (* 1968), österreichischer Fußballspieler
 Felix Pegam (* 2004), österreichischer Fußballspieler